skała – wszystkie składniki budujące skorupę ziemską, niezależnie od pochodzenia i struktury

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TRYT jest ich 24, w tym 4 podstawowe
 Skała – miasto
 Skała – część miasta Ćmielów
 Skała – część miasta Dynów
 Skała – część miasta Rydułtowy
 Skała – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. jaworskim, w gminie Wądroże Wielkie
 Skała – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. lwóweckim, w gminie Lwówek Śląski
 Skała – przysiółek wsi Gołostowice w woj. dolnośląskim, w pow. strzelińskim, w gminie Kondratowice
 Skała – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Długołęka
 Skała – część wsi Grobla w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Drwinia
 Skała – część wsi Filipowice w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Krzeszowice
 Skała – część wsi Gródek nad Dunajcem w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Gródek nad Dunajcem
 Skała – część wsi Kokuszka w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Piwniczna-Zdrój
 Skała – część wsi Dąbrówka Szczepanowska w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Pleśna
 Skała – przysiółek wsi Rogów Opolski w woj. opolskim, w pow. krapkowickim, w gminie Krapkowice
 Skała – część wsi Hłudno w woj. podkarpackim, w pow. brzozowskim, w gminie Nozdrzec
 Skała – część wsi Majscowa w woj. podkarpackim, w pow. jasielskim, w gminie Dębowiec
 Skała – część wsi Osobnica w woj. podkarpackim, w pow. jasielskim, w gminie Jasło
 Skała – część wsi Godowa w woj. podkarpackim, w pow. strzyżowskim, w gminie Strzyżów
 Skała – część wsi Istebna w woj. śląskim, w pow. cieszyńskim, w gminie Istebna
 Skała – część wsi Okrajnik w woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Łękawica
 Skała – część wsi Sędziszowice w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Bejsce
 Skała – część wsi Huta Nowa w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Bieliny
 Skała – przysiółek wsi Leszczyny w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Górno
 Skała – część wsi Adamów w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Brody

Gminy 
 Skała – gmina w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim
 Skała – dawna gromada

Miejscowości poza granicami Polski 
 Skała – wieś w Bułgarii, w obwodzie Burgas
 Skała – wieś w Bułgarii, w obwodzie Silistra
 Skała – wieś na Ukrainie w obwodzie winnickim
 Skała Podolska, Skała – osiedle typu miejskiego na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim  nad rzeką Zbrucz

Góry 
 Skała – szczyt w Beskidzie Żywieckim
 Skała – szczyt w Paśmie Jaworzyny Beskidu Sądeckiego (nad Kokuszką)
 Skała – szczyt w Paśmie Jaworzyny Beskidu Sądeckiego (nad Milikiem)
 Skała – szczyt w Pieninach
 Skała – szczyt Połoniny Borżawy na Ukrainie
 Skała – szczyt w słowackich Tatrach Zachodnich
 Skała Wan – szczyt w Turcji
 Skała – wzgórze na Pogórzu Ciężkowickim

Inne 
 Skała – ukraińska przedwojenna sieć czytelni
 Skała – album polskiej wokalistki Kayah

Zobacz też 
 Skała Podolska
 inne znaczenia terminu skała, skały
 klasyfikacja skał stosowanych w budownictwie